est un footballeur international japonais né le  à Kumamoto au Japon. Il est actuellement l'entraîneur de l'équipe du Japon des moins de 17 ans.

Liens externes 
 

Footballeur international japonais
Joueur des Sanfrecce Hiroshima
Joueur des Yokohama Flügels
Joueur du Júbilo Iwata
Joueur de Shonan Bellmare
Naissance à Kumamoto
Naissance en novembre 1967
Entraîneur japonais de football